Moi steht für:

 Moi (Volksstamm), in Annam
 Moi (Bantusprache), in der Republik Kongo
 Moi (West-Papua-Sprache), in Neuguinea
 eine Grußformel, siehe Moin

Personen:
 Daniel arap Moi (1924–2020), kenianischer Staatspräsident
 Gianluca Moi (* 1982), italienischer Straßenradrennfahrer
 Giulia Moi (* 1971), italienische Politikerin

Orte:
 Moi (Lund), Ort in der Kommune Lund
 Moi (Gorj), Rumänien

MOI steht als Abkürzung für:
 Main-d’œuvre immigrée, französischer Verband der Arbeitsimmigranten, siehe FTP-MOI
 Ministry of Information, das Informationsministerium
 Ministry of Interior, das Innenministerium
 Multiplicity of Infection, siehe Multiplizität der Infektion

M.O.I. steht für:
 Mouvement Ouvriers International

Siehe auch:
 MOY

Abkürzung